Virage à 180° Peut faire référence à :
 Virage à 180° ou demi tour, une manœuvre ayant pour but d'inverser le sens de circulation d’un véhicule ;
 Virage à 180° (Don't Ever Change), douzième épisode de la saison 4 de Dr House diffusé en 2008 ;
 Virage à 180 (The Over-Correction), dixième épisode de la saison 8 de How I Met Your Mother diffusé en 2012.